Le qualificazioni del singolare femminile del Zavarovalnica Sava Portorož 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione svolte dal 12 al 13 settembre 2021. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lesley Pattinama Kerkhove (primo turno)
  Viktória Kužmová (qualificata)
  Grace Min (primo turno, ritirata)
  Lucia Bronzetti (qualificata)
  Aleksandra Krunić (qualificata)
  Katie Boulter (qualificata)

  Lucrezia Stefanini (ultimo turno)
  Urszula Radwańska (primo turno, ritirata)
  Susan Bandecchi (ultimo turno)
  Tereza Mrdeža (qualificata)
  Julija Hatouka (ultimo turno)
  Irina Fetecău (ultimo turno)

Qualificate 

  Cristiana Ferrando
  Viktória Kužmová
  Tereza Mrdeža

  Lucia Bronzetti
  Aleksandra Krunić
  Katie Boulter

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Zavarovalnica Sava Portorož 2021